Šahović ist der Familienname folgender Personen:

 Dragutin Šahović (1940–2005), jugoslawischer Schachspieler
 Ksenofon Šahović (1898–1956), jugoslawischer Pathologe
 Milan Šahović (1924–2017), jugoslawischer Rechtswissenschaftler